Alvaro Alejandro Mello Silvera ou somente Mello é um futebolista uruguaio que atua como atacante no  Danubio. 

Já passou por vários clubes durante sua carreira, principalmente no continente americano.

Ligações externas
Página do jogador no Ogol.

Naturais de Montevidéu
Futebolistas do Uruguai
Futebolistas do Club Nacional de Football
Futebolistas do Danubio Fútbol Club
Futebolistas do Club Sportivo Luqueño